Òxid d'estany(II) (òxid estannós), SnO
 Òxid d'estany(IV) (diòxid d'estany, òxid estànnic), SnO₂